Barbas de macho puede referirse a:

 el nombre común de la planta Bromus diandrus; o
 el nombre común de la planta Bromus rigidus.